Bernard Guyot ist der Name folgender Personen: 

* Bernard Guyot (Radsportler) (1945–2021), französischer Radrennfahrer
 Bernard Guyot (Autor) (* 1952), französischer Autor 
 Bernard Guyot (Musiker) (* 1972), belgischer Musiker und Bandleader